Now or Never steht für:

 Now or Never (1921), US-amerikanischer Film von Hal Roach and Fred C. Newmeyer
 Now or Never (1979), deutscher Spielfilm von Lothar Lambert
 Now or Never (2019), deutscher Spielfilm von Gerd Schneider
 Now or Never (Album), Album von Nick Carter (2002)

Siehe auch:
 It’s Now or Never